

Аббакумово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Аббакумово — село, Гагарінський район, Смоленська область